Bernard Lalande peut désigner :

 Bernard Lalande (1910-1998), prêtre français ;
  (1912-2009), auteur français ;
 Bernard Lalande (1954-), homme politique français.

Voir aussi 

 Bernard Lalonde (1940-2016), acteur, producteur et scénariste canadien.